Suhi Vrh je krajevno ime v Sloveniji:

 Suhi Vrh, Moravske Toplice
 Suhi Vrh, Prevalje

Naselja v Sloveniji